Tom Van Dyck ist der Name folgender Personen:

*Tom Van Dyck (Musiker) (* 1967), belgischer Jazzsaxophonist
Tom Van Dyck (Schauspieler) (* 1972), belgischer Schauspieler und Regisseur